Лома Ангоста има више значења:

 Лома Ангоста (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Ангоста (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику